Bendale ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bendale (Alabama), im Jefferson County
 Bendale (Maryland), im Anne Arundel County